Маково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Маково — деревня в Ганцевичском районе Брестской области.

Болгария 
 Маково — село в Тырговиштской области.

Россия 
 Маково — село в Володарском районе Астраханской области.
 Маково — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Маково — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Маково — село в Михайловском районе Рязанской области.

Украина 
 Маково — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Маково — село в Шосткинском районе Сумской области.